Dévényi Tibor (1927–2003) biokémikus, sci-fi-író
Dévényi Tibor (1947) újságíró, riporter, médiaszemélyiség